

Biografia 
Non vedente, a Torino compie gli studi musicali (pianoforte e composizione) sotto la guida del Maestro Francesco Perello e consegue la laurea in filosofia. Nel corso degli anni sessanta svolge ricerche etnomusicologiche, scrive i primi lavori per il teatro (nel 1962, una giuria composta da Alberto Blandi, Giorgio De Maria, Gian Maria Guglielmino, Luciano Lucignani e Gian Renzo Morteo gli conferisce il Premio CUT - Centro Universitario Teatrale Torino per l'atto unico Il monaco e il pagliaccio) e collabora con la compagnia del Teatro delle Dieci, diretta da Massimo Scaglione.

Nei primi anni settanta si trasferisce a Roma, ove perfeziona gli studi musicali presso Boris Porena e completa la formazione psicoanalitica in ambito freudiano, frequentando il centro Lo Spazio Psicoanalitico, diretto da Paolo Perrotti.
Dall'esperienza freudiana prende successivamente le mosse un percorso autonomo di teorizzazione sulla psicoanalisi, che Gindro compie legando la propria figura alla sigla Psicoanalisi Contro, che è il nome di: un'associazione culturale, una casa editrice, una rivista ed un centro di psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico, di cui Gindro stesso rimane supervisore e didatta fino al 2002. È anche docente per un lustro di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico F. Enriques di Ostia Lido. "Suoi allievi, che ne serberanno ricordo importante, diverranno professionisti, curiosi interpreti della realtà quotidiana." (Ciro Luigi Minieri)

Gli anni ottanta lo vedono protagonista di un'intensa attività divulgativa, per il tramite di seminari pubblici, che si svolgono a Roma, dapprima presso il Convento Occupato e successivamente presso il Teatro Eliseo. L'ampia esperienza clinica ed il costante dialogo col pubblico dei seminari si coniugano con una costante attenzione agli sviluppi del pensiero psicoanalitico internazionale e conducono Gindro alla maturazione di una propria metapsicologia, progressivamente messa a punto sia sulle pagine della rivista, sia nei numerosi saggi pubblicati a partire dal 1983.

Questi i tratti peculiari dell'impianto metapsicologico gindriano:
la nozione di inconscio inteso come struttura che si costituisce nella relazione tra l'io e l'altro e che si articola in tre istanze: istintuale, individuale e sociale
l'unificazione dei meccanismi difensivi in due categorie fondamentali: narcisismo e sadomasochismo
il concetto di Eros, che rappresenta sia il principio originario e fondante della vita psichica dell'individuo e del gruppo, sia la possibilità verso cui orientare i percorsi di cura e ricerca della salute

Nel 1987, Gindro fonda l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, destinato a promuovere l'applicazione della psicoanalisi, in primo luogo la nozione di inconscio sociale, in ambito extraclinico ed in particolare nel campo della ricerca sociale. Sotto la guida del fondatore, l'Istituto si occupa di ricerca e formazione, per conto di enti pubblici, concentrando la propria attenzione sulla prevenzione del disagio dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle questioni emergenti nell'ambito della nascente bioetica, sulle tematiche connesse all'immigrazione ed alle relazioni interetniche.

A partire dagli anni novanta, l'interesse di Gindro si polarizza su alcuni temi ai quali egli continua a lavorare fino alla sua scomparsa: 
le origini psichiche del razzismo e della xenofobia
le conseguenze psichiche dell'aborto volontario
la psicoanalisi della gestazione (è pioniere in Italia di questa disciplina, di cui tiene l'insegnamento, in qualità di professore a contratto, presso le Università di Perugia e di Roma La Sapienza, fino al 1999)
la presenza del sacro nella società contemporanea.

Trascorre gli ultimi anni dividendosi tra Roma e Parigi.

All'attività clinica e scientifica, Gindro ha costantemente affiancato, ponendola sullo stesso piano, quella di artista. La produzione teatrale (1959-2000) conta 49 titoli, tra cui sono compresi numerosi lavori dedicati specificamente ai ragazzi. La produzione musicale conta circa 100 titoli e comprende alcune canzoni, accanto a numerose composizioni per strumento solista, da camera e sinfoniche (oltre alle musiche di scena composte per il teatro). In campo musicale il nome di Gindro è legato agli Incontri di Musica Sacra Contemporanea, rassegna di prime esecuzioni assolute, unica in Italia, ideata e fondata da Gindro stesso nel 1988, giunta alla decima edizione nel 2005.

Studenti dell'Università degli Studi di Torino
Pianisti italiani
Etnomusicologi italiani